Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes může být:
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1951) – seznam dílů britského seriálu Sherlock Holmes z roku 1951
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1954) – seznam dílů amerického seriálu Sherlock Holmes z let 1954–1955
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1965) – seznam dílů britského seriálu Sherlock Holmes z let 1965–1968
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1967) – seznam dílů německého seriálu Sherlock Holmes z let 1967–1968
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1968) – seznam dílů italského seriálu Sherlock Holmes z roku 1968
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (1984) – seznam dílů britského seriálu Sherlock Holmes z let 1984–1994
 Seznam dílů seriálu Sherlock Holmes (2013) – seznam dílů ruského seriálu Sherlock Holmes z roku 2013